Шури — многозначное понятие:

Персоналии 
 Морис Шури (1912—1969) — французский политический деятель-коммунист, журналист и писатель.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Шури — деревня в Кобринском районе Брестской области

Крым 
 Кудрино — крымское село, название на крымскотатарском языке — Шури

Реки

Россия 
 Шури — река в Карелии, правобережный приток реки Ливо.